Lac Olga peut se référer à:

Toponymes

Lac Olga (Lac-Pythonga), Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, région administrative de l'Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées: 46° 47' 07" Nord; 76° 32' 28" Ouest.
Lac Olga (Passes-Dangereuses), Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 50° 57' 18" Nord; 71° 43' 53" Ouest.
Lac Olga (Manicouagan), Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 42' 59" Nord; 68° 41' 16" Ouest.
Lac Olga (Caniapiscau), Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), Caniapiscau, région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 52° 33' 06" Nord; 67° 56' 58" Ouest.
Lac Olga (rivière Waswanipi), Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), région administrative du Nord-du-Québec. Coordonnées: 49° 47' 08" Nord; 77° 14' 12" Ouest.
Lac Olga (Saskatchewan), en Saskatchewan.

Lac Olga (Michigan), plan d'eau du Michigan.